Перша ліга СРСР з футболу 1976 — шостий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Кайрат» (Алма-Ата). Чемпіонат тривав з 8 квітня по 1 листопада 1976 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Кайрат»: , В'ячеслав Астраханкін, Сеїльда Байшаков, Володимир Кисляков, Валерій Круглихін, Ваїт Талгаєв, Олександр Мироненко, , Фарид Хісамутдінов, Сергій Гороховодацький, Михайло Гурман, Борис Євдикимов, Анатолій Іонкін, Володимир Лихошерстних, Віктор Подвєско,, Володимир Шевчук.

 «Нефтчі»: Юрій Роменський, Бахтіяр Куламов, Рафік Кулієв, , Аріф Оруджаєв, Рашид Узбеков, Тофік Аббасов, Асіф Алієв, Самед Курбанов, Алекпар Рахманов, Ельбрус Аббасов, Рафік Алі-заде, Анатолій Банішевський, Микола Смольников.  

 «Пахтакор»: Володимир Філатов, Алім Аширов, Юрій Басов, Євген Жуков, , Анатолій Могильний, , Шаміль Яфаров, Михайло Ан, Костянтин Баканов, Віктор Варюхін, Олександр Корченов, Туляган Ісаков, Володимир Федоров, Віктор Чуркін.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Примітки

Посилання 
 Перша ліга - 1976
 Перша ліга - 1976  
 Soviet Union 1976  

76
СРСР